Nox může být:
 nox (jednotka) (nx) – jednotka intenzity osvětlení rovná tisícině luxu (0,001 lx)
 Nyx – řecká bohyně (česky Noc), jejíž polatinštěné jméno zní Nox
 oxidy dusíku (NOx) podílející se na znečištění ovzduší:
 oxid dusnatý (NO)
 oxid dusičitý (NO)

Místa a organizace 
 Centurian (hudební skupina) – nizozemská kapela, která v letech 2003–2011 používala název Nox
 Nox (hudební skupina) – maďarská hudební skupina
 NOX – ostravský kulturní bar a knihkupectví na nábřeží 
 NOX (studio) – architektonické studio

Zábava 
 fiktivní postava v sérii románů Incarnations of Immortality od Pierse Anthonyho
 Nox (Marvel Comics) – fiktivní postava v komiksech od Marvel Comics
 Nox (videohra) – akční RPG videohra z roku 2000
 Noxové – fiktivní rasa ve sci-fi sérii Hvězdná brána
 zaklínadlo ve fantasy románech Harry Potter od J. K. Rowlingové

Externí odkazy